«В парке» (, другие названия — Charlie in the Park / Charlie on the Spree) — короткометражный фильм Чарли Чаплина, выпущенный 18 марта 1915 года.

Сюжет 
Бездельник гуляет по парку, где какой-то граф милуется со своей возлюбленной, и всячески мешает им. Позже он обманывает вора, похитив у него сумочку, и спасает продавца сосисок от грабителя, при этом не забыв прихватить сосиску и для себя. Затем он видит бонну, сидящую на скамейке с книгой, и начинает приставать к ней, что вызывает недовольство её кавалера. А тут ещё объявляются владелица похищенной сумочки, которая оказывается возлюбленной графа, и полицейский…

В ролях 
 Чарли Чаплин — бездельник
 Эдна Пёрвиэнс — бонна
 Бад Джемисон — кавалер бонны
 Лео Уайт — граф
 Леона Андерсон — возлюбленная графа
 Ллойд Бэкон — вор
 Билли Армстронг — грабитель
 Эрнест Ван Пелт — продавец сосисок

Ссылки 
 
  

Немые кинокомедии
Кинокомедии 1915 года
Кинокомедии США
Фильмы Чарльза Чаплина
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США